Михаи́л Алексе́евич Бори́сов:
 Борисов, Михаил Алексеевич (1917—1942) — лётчик, Герой Советского Союза.
 Борисов, Михаил Алексеевич (1919—1943) — Герой Советского Союза.
 Борисов, Михаил Алексеевич (1923—1988) — советский журналист, спортивный функционер, издатель.